De Grand Prix-wegrace van Groot-Brittannië 2003 was de achtste race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2003. De race werd verreden op 13 juli 2003 op Donington Park in North West Leicestershire, Verenigd Koninkrijk.

Uitslag

MotoGP
Valentino Rossi kreeg 10 seconden straf omdat hij een andere coureur inhaalde terwijl er gele vlaggen werden gezwaaid.

250 cc

125 cc

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

250 cc

125 cc

2003
Groot-Brittannië